

Personnes 

Marie Stuart (1428-1465), titrée comtesse de Buchan, fille de Jacques  d'Écosse ;
 Marie Stuart (1453-1488), titrée comtesse d'Arran, fille de Jacques II d'Écosse ;
 Marie Stuart (1542-1587), reine d'Écosse de 1542 à 1567, également reine de France, et dont ont été inspirées les œuvres ci-dessous ;
 Marie Stuart (1605-1607), fille de Jacques VI d'Écosse ;
 Marie II Stuart (1662-1694), reine d'Angleterre et d'Écosse de 1689 à 1694.

Titres 

 Marie Stuart (1800), pièce de théâtre de Friedrich von Schiller ;
 Marie Stuart (1820), pièce de théâtre de Pierre-Antoine Lebrun ;
 Maria Stuarda (1834), opéra de Gaetano Donizetti ;
 Marie Stuart (1908), film français d'Albert Capellani ;
 Marie Stuart (1913), film américain de Walter Edwin ;
 Marie Stuart (1933), pièce de théâtre de Maxwell Anderson ;
 Marie Stuart (1936), film américain de John Ford ;
 Marie Stuart (1938), biographie romancée de Stefan Zweig ;
 Marie Stuart (1940), film allemand de Carl Froelich ;
 Marie Stuart (1970), pièce de théâtre de Wolfgang Hildesheimer ;
 Marie Stuart, reine d'Écosse (1971), film britannique de Charles Jarrott ;
 Marie Stuart (1959), téléfilm français de Stellio Lorenzi ;
 Reign : Le Destin d'une reine (2013), série américaine sortie basée sur la supposée vie de Marie Stuart ;
 Mary Queen of Scots ((2013)), film helvético-français de Thomas Imbach ;
 Marie Stuart, reine d'Écosse (2018), film britannique de Josie Rourke.